Jean Van Nerom – belgijski hokeista na trawie na igrzyskach olimpijskich w Antwerpii 1920. Wraz z drużyną zdobył brązowy medal.

Linki zewnętrzne 
 

Belgijscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
Belgijscy hokeiści na trawie